Utila kan syfta på:

Honduras 

 Isla de Utila – en ö i departementet Departamento de Islas de la Bahía
 Utila (kommun), Departamento de Islas de la Bahía, 
 Utila (ort), Departamento de Islas de la Bahía,